Hermann Bunte ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bunte (Schiffbauer) (1889–1977), deutscher Schiffbauer
 Hermann-Josef Bunte (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler und Kunstsammler